Asterix bij de Britten (strip), het achtste album in de Asterix-stripreeks van René Goscinny en Albert Uderzo
Asterix en de Britten, een Franse animatiefilm uit 1986 gebaseerd op het stripboek